Termenul „Hard” se poate referi la:

Comună în Vorarlberg, Austria
Nume de persoane
Darlene Hard (1936–2021), jucătoare de tenis americană
Gerhard Hard (n. 1934), geograf german

Vezi și

Haardt
Hardt
Harth
Hart
</div>